Por conta de atrasos no calendário, a 19ª Edição da Taça Brasil, referente ao ano de 1983, foi realizada entre janeiro e fevereiro de 1984. A fase final do torneio aconteceu no Ginásio do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Houve um empate triplo em pontos entre ,  e , mas no critério de saldo de cestas entre os 3 clubes (excluindo os confrontos contra o T.C. São José), o  acabou favorecido, levando o seu 6º título por uma diferença de 1 ponto.

Participantes

Tabela

Primeira fase

Grupo A 
São Paulo, 3 a 5 de fevereiro

Grupo B 
São Paulo, 22 a 24 de janeiro

Grupo C 
Franca, 27 a 29 de janeiro

Grupo D 
São José dos Campos, 2 a 4 de fevereiro

Semifinal

Grupo E

Grupo F

Quadrangular final

Classificação

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1983
Basquetebol de 1983 no Brasil